

Населені пункти та їхні частини

 Броніслави — село в гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Броніслави — село в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Броніслави — частина села Каролькув-Швароцький в гміні Рибно Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки